В математике эллиптическая модульная лямбда-функция является неэлементарной голоморфной функцией на верхней полуплоскости комплексных чисел. Эта функция является неизменной относительно конгруэнтной подгруппы Γ(2). Она описывается как главный модуль (по-немецки Hauptmodul) модулярной кривой X(2).

Определение 
Функция определяется как четвертая степень частного тета-функций Карла Густава Якоба Якоби:

 

Важная дополнительная информация:

Свойства 
Конгруэнтная подгруппа Γ(2) эллиптической лямбда-функции имеет следующую структуру:

 

Фундаментальная область имеет следующий образец:

 

Верхняя полуплоскость комплексных чисел имеет следующую классификацию:

Модульные превращения 
Действительны следующие функциональные уравнения:

 
 
 

Существует следующая инвариантность голоморфной лямбда-функции:

Эллиптический модуль 
Функция лямбда-звезда λ*(x) дает эллиптический модуль, так что частное от полного эллиптического интеграла первого рода пифагорова комплементарного элемента, деленного на полный эллиптический интеграл первого рода от самого модуля, равно квадратному корню из x.

 

Значения эллиптической модульной функции лямбда-звезда можно вычислить следующим образом:

Частные значения

Эллиптические формулы 
Лямбда-звезда положительных рациональных чисел всегда являются положительными алгебраическими числами.

 

Следующее уравнение действительно для всех натуральных чисел n ∈ ℕ:

 

Эллиптические функции Якоби выражаются сокращениями sn, cn и dn.

 

Число x должно быть положительным числом, а n должно быть натуральным числом.

Алгебраические отношения 
Эти симметричные алгебраические отношения существуют:

Точные значения 
Важные константы, используемые в следующих:

Первые десять значений:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дальнейшие значения нечетных чисел:

Литература 

 Chandrasekharan, K. (1985), Elliptic Functions, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, 281, Springer-Verlag, pp. 108–121, ISBN 3-540-15295-4, Zbl 0575.33001
 Selberg, A. and Chowla, S. "On Epstein's Zeta-Function." J. reine angew. Math. 227, 86-110, 1967.
 Abramowitz, Milton; Stegun, Irene A., eds. (1972), Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, New York: Dover Publications, ISBN 978-0-486-61272-0, Zbl 0543.33001
 Borwein, J. M. and Borwein, P. B. Pi & the AGM: A Study in Analytic Number Theory and Computational Complexity. New York: Wiley, pp. 139 and 298, 1987.
 Conway, John Horton; Norton, Simon (1979), "Monstrous moonshine", Bulletin of the London Mathematical Society, 11 (3): 308–339, doi:10.1112/blms/11.3.308, MR 0554399, Zbl 0424.20010
 Conway, J. H. and Norton, S. P. "Monstrous Moonshine." Bull. London Math. Soc. 11, 308-339, 1979.
 Reinhardt, W. P.; Walker, P. L. (2010), "Elliptic Modular Function", in Olver, Frank W. J.; Lozier, Daniel M.; Boisvert, Ronald F.; Clark, Charles W. (eds.), NIST Handbook of Mathematical Functions, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-19225-5, MR 2723248
 Rankin, Robert A. (1977), Modular Forms and Functions, Cambridge University Press, ISBN 0-521-21212-X, Zbl 0376.10020

Функции